Толстогузов — фамилия; имеет женскую форму Толстогузова.
 Толстогузов, Николай Васильевич (1921—1995) — доктор технических наук, профессор, ректор СМИ с 1964 по 1988 годы.
 Толстогузов, Павел Яковлевич (1817—1912) — человек, известный как «последний участник Бородинского сражения 26 августа (7 сентября) 1812».